Zadar Basketball Tournament (ZDBT) je međunarodni košarkaški turnir za muške klubove koji se održava u Zadru, tradicionalno u rujnu.

O natjecanju 
"Zadar Basketball Tournament" je košarkaški turnir koji se od 2014. godine tradicionalno igra u rujnu kao jedan od najjačih europskih klupskih turnira. Glavni organizator turnira je tvrtka "S Event". Igra se u zadarskoj Dvorani  "Krešimira Ćosića". U prva tri izdanja generalni sponzor turnira je bila turska tvrtka "Doğuş Group", te se turnir tada nazivao i "Zadar Dogus Basketball Tournament". 
Na turniru je do 2018. godine nastupalo 6 klubova, a 2019. 4 kluba, koji su uglavnom sudionici Eurolige ili Eurokupa u narednoj sezoni.

Pobjednici i drugoplasirani 
{| class="wikitable" style="font-size: 90%" 
|-
!godina !!klubova !!pobjednik !!rezultat !!drugoplasirani !!izvor 
|-
|2014. ||6 || Fenerbahçe Istanbul ||75:67 || Cedevita Zagreb || 
|-
|2016. ||6 || Darüşşafaka Doğuş Istanbul ||75:65 || Fenerbahçe Istanbul || 
|-
|2018. ||6 ||' Fenerbahçe Istanbul ||86:76 || CSKA Moskva || 
|-
|}

 Pregled plasmana klubova 

 Unutrašnje poveznice 
 Zadar 
 Dvorana Krešimira Ćosića 
 KK Zadar 
 ULEB Euroliga 
 ULEB Eurokup
 Otočki košarkaški turnir "Ist", održava se od 1976. zadnje subote u srpnju na Istu u Zadarskom arhipelagu''

Vanjske poveznice  
 zdbt.info - službena stranica turnira  
 s-event.hr  
 basketball.hr, Zadar Basketball Tournament

Izvori 
 
 sevent.hr, Tko smo , pristupljeno 2. listopada 2019. 
 sportnet.hr, Fenerbahče, Galatasaray i Alba u Zadru, Obradović: "Prilika za dobru košarku", objavljeno 15. rujna 2014., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 sportnet.hr, Zadar protiv Darussafake otvara košarkaški spektakl na Višnjiku, objavljeno 18. kolovoza 2016., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 sportnet.hr, Prvaci kineske lige dolaze u Zadar i prvi put u povijesti igrat će u Europi, objavljeno 2. kolovoza 2019., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 sportnet.hr, Zadar Basketball Tournament najavljuje svoje šesto izdanje, objavljeno 2. svibnja 2019., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 tportal.hr, Zadar Basketball Tournament ide dalje: Turnir je postao velika reklama Hrvatske i Zadra, objavljeno 6. svibnja 2019., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 b-portal.hr, Zadar Basketball Tournament od 18. do 21. rujna, objavljeno 29. kolovoza 2019., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 ezadar.rtl.hr, Sve je spremo za 6. Zadar Basketball Tournament, objavljeno 17. rujna 2019., pristupljeno 2. listopada 2019. 
 basketball.hr, Nakon najstresnijeg ljeta Zrilić najavila povratak najjačih i napad na Španjolce, objavljeno 22. rujna 2019., pristupljeno 2. listopada 2019. 
  

Košarkaška natjecanja
Košarka u Hrvatskoj 
Košarka u Zadru